I Miss the Hip Hop Shop — первый сольный студийный альбом рэпера Proof’a, выпущенный на лейбле Iron Fist Records в 2004 году.

Об альбоме 
Один из самых известных треков из альбома — это Ja in a Bra — дисс-трек в адрес рэперa Ja Rule, который тогда враждовал с Shady Records, в котором состоял Proof. Ja Rule неуважительно отозвался о Пруфе в тексте фристайла «It’s Murda»: «Вы все пока не слышали, что этот ниггер изменил 'Loose', и я получил доказательство, поняли, я получил „Доказательство“» (proof — переводится как „доказательство“).

Список композиций

Ссылки 
 Billboard.com 

Хип-хоп-альбомы